NE2, NE 2, Ne 2 oder NE-2 steht für:
 National Expressway 2, indische Schnellstraße
 Nebraska Highway 2, US-amerikanischer Highway
 New England Route 2, US-amerikanischer Highway
 Diffa (Region) (ISO-3166-2-Code), eine der sieben Regionen Nigers 
 Bauform NE-2 von Glimmlampen
 Vorsignaltafel Ne 2, Eisenbahnsignal in Deutschland

Abkürzung